Contea di Franklin o Franklin County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Franklin – Alabama
 Contea di Franklin – Arkansas
 Contea di Franklin – Carolina del Nord
 Contea di Franklin – Florida
 Contea di Franklin – Georgia
 Contea di Franklin – Idaho
 Contea di Franklin – Illinois
 Contea di Franklin – Indiana
 Contea di Franklin – Iowa
 Contea di Franklin – Kansas
 Contea di Franklin – Kentucky
 Contea di Franklin – Maine
 Contea di Franklin – Massachusetts
 Contea di Franklin – Mississippi
 Contea di Franklin – Missouri
 Contea di Franklin – Nebraska
 Contea di Franklin – New York
 Contea di Franklin – Ohio
 Contea di Franklin – Pennsylvania
 Contea di Franklin – Tennessee
 Contea di Franklin – Texas
 Contea di Franklin – Vermont
 Contea di Franklin – Virginia
 Contea di Franklin – Washington